Creux peut désigner :

Nom commun 
 le creux est le point bas d'une vague (opposé de la crête). Par extension, c'est la hauteur d'une vague, mesurée entre le creux et la crête.
 Creux, distance entre le point le plus bas du pont principal et le point le plus bas de la quille d'un navire en architecture navale. C'est aussi la profondeur de la courbure de d'une voile.
 Creux barométrique en météorologie
 creux équatorial, position annuelle moyenne du creux barométrique équatorial
 creux de mousson, partie de la zone de basses pressions de la Zone de convergence intertropicale
 Creux topographique en géomorphologie
 Creux, cavité dont l'entrée s'ouvre dans le sol
 Creux de Malfosse, Creux-de-Glace
 Creux économique, période de crise dans un cycle économique
 Creux poplité, région anatomique située à l'arrière du genou

Adjectif 
au féminin « creuse »
 Arbre creux, arbre, souvent vieux, vivant ou mort, dans lequel une cavité s'est formée
 Chemin creux, chemin ou sentier situé entre deux talus en général plantés d'arbres
 Cœur creux, maladie de la pomme de terre
 Six pans creux, vis, tête de boulon ou pièce mécanique à empreinte hexagonale creuse ; clé six pans creux clé destinée à la manœuvre de ces pièces
 Songe-creux, personne dont les réflexions sont nourries de chimères et de spéculations

Patronyme 
 Pierre Joseph Farine du Creux (1770-1833), militaire français
 Sophie Creux (née en 1981), coureuse cycliste française

Toponyme 
 Bras Creux, lieu-dit de l'île de La Réunion
 Le Creux d'Argent, lieu-dit de la commune française d'Orbey, située dans le département du Haut-Rhin
 Creux de Genthod, localité de la commune de Genthod, dans le canton de Genève, en Suisse
 Creux-du-Van, cirque rocheux dans Canton de Neuchâtel en Suisse
 Récourt-le-Creux, commune française, située dans le département de la Meuse

Autres 
 Chemin creux (Schwytz), portion de route historique située dans le canton de Schwytz en Suisse
 Le Creux de l'enfer, centre d'art contemporain situé à Thiers
 Au creux de la Terre et autres histoires, premier tome de la série de bande dessinée BPRD, dérivée de Hellboy
 Au creux de ma terre, cinquième album studio de Gérard Jaffrès
 Une Tombe au creux des nuages, essai de l'écrivain Jorge Semprun

Voir aussi